Ecaterina (etimol. grec. hekateros, sau zeița Hekate) este un prenume feminin care se referă la:

Regalitate

Caterina de Valois (1401-1437), soția regelui Henric al V-lea al Angliei
Ecaterina de Aragon (1485-1536), prima soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei
Ecaterina de Habsburg (1507-1578), soția regelui Ioan al III-lea al Portugaliei
Ecaterina de Medici (1519-1589), soția regelui Henric al II-lea al Franței
Ecaterina Howard (1521-1542), a cincea soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei
Ecaterina Parr (1512-1548), a șasea soție a regelui Henric al VIII-lea al Angliei
Ecaterina de Brandenburg (1604-1649), soția principelui Transilvaniei Gabriel Bethlen 
Ecaterina de Braganza (1638-1705), soția regelui Carol al II-lea al Angliei
Ecaterina I a Rusiei (1648-1727), țarină a Rusiei, soția lui Petru I al Rusiei
Ecaterina cea Mare (1729-1796), țarină a Rusiei
Marea Ducesă Ecaterina Pavlovna a Rusiei (1788-1819), fiica Țarului Pavel I al Rusiei

Sfinți
 Sfânta Mare Muceniță Ecaterina
 Ecaterina de Siena

Alte personalități
Ecaterina Teodoroiu, eroină din Primul Război Mondial 
Ecaterina Szabo, gimnastă română de etnie maghiară
Ecaterina Cuibuș, prima femeie alpinist din România care a încercat cucerirea vârfului K2
Ecaterina Braniște - în Dicționarul enciclopedic de cunoștințe religioase, descrie termenul prohod
Ecaterina Varga, lider al mișcării minerilor transilvăneni din anii 1840
Ecaterina Andronescu (n. 1948), politician român
Katja Riemann, actriță germană
Kati Kovács, cântăreață maghiară
Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, metresa regelui Henric al IV-lea al Franței
Katharina Schratt, actriță austriacă, metresa împăratului Franz Joseph al Austriei
Ecaterina Dolgorukova, metresa țarului Alexandru al II-lea al Rusiei

Locuri
Poarta Ecaterinei din Brașov
Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe Muntele Sinai, din Egipt

Personaje
Ecaterina Ivanovna în piesa "Frații Karamazov" a fost debutul actriței Carmen Stănescu

Vezi și
Listă de zile onomastice

Nume
Prenume feminine